San Millán de los Caballeros kan syfta på följande platser:

Spanien 

 San Millán de los Caballeros (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de León, 
 San Millán de los Caballeros (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de León, 

Robotskapade Spanienförgreningar